Bouendé peut désigner :
 Bouendé, la commune située dans le département de Houndé au Burkina Faso.
 Bouendé, la commune située dans le département de Karangasso-Sambla au Burkina Faso.

Homonymie de localités